Палиевка — название населённых пунктов на Украине:

 Палиевка — село в Маловисковском районе Кировоградской области.
 Палиевка — село в Лутугинском районе Луганской области.
 Палиевка — село в Одесском районе Одесской области.
 Палиевка — село в Ямпольском районе Сумской области.